Müller-Doblies kan som auktorsförkortning betyda:

 Dietrich Müller-Doblies
 Ute Müller-Doblies

Robotskapade auktorsförkortningar